

Cinema 
 BIOS – film di Miguel Sapochnik prodotto nel 2019

Editoria 
 BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen – rivista specializzata nella ricerca biografica, pubblicata due volte l'anno dal 1988

Informatica 
 BIOS – Basic Input-Output System, firmware standard per PC IBM compatibili

Iniziative 
 BiOS – iniziativa internazionale promossa da Cambia

Musica 
 Bios – album dei Tazenda del 2001
 Bios – album dei Gandhi del 2002
 Bios – album degli Eterea Post Bong Band del 2013

Altri progetti